

Portugal 
Igreja de Santiago (Almada)
Igreja de Santiago de Antas — no concelho de Vila Nova de Famalicão
Igreja de Santiago Maior (Camarate)
Igreja de Santiago (Coimbra)
Igreja de São Tiago (Évora)
Igreja de Santiago (Lisboa)
Igreja de Mondrões — no concelho de Vila Real
Igreja de Santiago de Palmela
Igreja de São Tiago Maior (Ribeira Seca) — no concelho da Calheta
Igreja Matriz de Santiago — no concelho de Sesimbra
Igreja Matriz de Santiago do Cacém
Igreja de São Tiago de Silvalde — no concelho de Espinho
Igreja de Santiago (Tavira) 
Igreja de Santiago (Torres Vedras) 
Igreja de Santiago (Torres Novas)

Espanha 
Igreja de Santiago (Corunha)
Igreja de Santiago (Cuéllar)
Igreja de Santiago Apóstolo (Villa del Prado)

Roma, Itália 
San Giacomo in Augusta
San Giacomo in Augusta
San Giacomo Scossacavalli
Nostra Signora del Sacro Cuore — também conhecida com Igreja de Santiago dos Espanhóis

Outros países 
Igreja Matriz de Santiago do Iguape — Brasil
Igreja de São Tiago (Brno) — Chéquia
Igreja de Santiago (Valeta) — Malta
Paróquia de Santiago Tequixquiac — México
Igreja de Santiago (Sandomierz) — Polónia

Desambiguações de templos